Jacarezinho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jacarezinho (ort), Paraná, 
 Jacarezinho (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar